Querejeta est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Elías Querejeta (1934-2013), cinéaste espagnol ;
Gracia Querejeta (née en 1962), fille du précédent, réalisatrice espagnole.

Homonymie de patronyme